Flyswatter kan syfta på:

 Flyswatter (Blink-182) –  ett demoband av ett Blink-182
 Flyswatter (sång) – en musiksingel och låt av Eels